La sigla DMC puede referirse a:
 DeLorean Motor Company, empresa fabricante de automóviles.
 DMC DeLorean, automóvil deportivo fabricado entre 1981 y 1982.
 Disco Mix Club, organización de Dj's.
 Detroit Metal City, serie de animación japonesa.
 Devil May Cry, serie de videojuegos.
 Devil May Cry, primera entrega de la citada serie.
 DmC: Devil May Cry, videojuego de 2013.
 Destination Management Company, compañías o agencias de viajes que se dedican a armar paquetes para grupos y convenciones.
 Diagonal Management Consultants, asesoría ubicada en Barcelona, fundada en 1979.
 Dirección Meteorológica de Chile, organismo encargado del estudio meteorológico de Chile.
 '''Dollfus-Mieg et Compagnie, empresa textil francesa.